Відкритий чемпіонат Франції 2001 був другим турніром Великого шолома і відзначив сторічний ювілей Відкритого чемпіонату Франції. Він відбувся на Ролан Гаррос у Парижі (Франція) наприкінці травня - На початку червня 2001 року. 

У фіналі Леандер Паес і Махеш Бгупаті перемогли Петра Палу і Павела Візнера з рахунком 7–6(7–5), 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Association of Tennis Professionals (ATP) – main draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2001 у тенісі